Nova FM é uma emissora de rádio brasileira da cidade de Bebedouro, em São Paulo. Transmite sua programação em 90,7 MHz em FM.

História 
Foi ao ar pela primeira vez em 1988, pelo empresário bebedourense Hélio de Almeida Bastos, como Rádio Nova Bebedouro. Em março de 2020 foi vendida para a família Piffer.

Em maio de 2021, a emissora migrou para dos 1180 kHZ em AM para os 90,7 MHz em FM, adotando o nome "Nova FM".

Programação 
A emissora cobre os fatos do município de Bebedouro e região, com programação musical e jornalística.

Referências

Ligações externas 
http://www.radionovabebedouro.com.br/

Nova Bebedouro
Nova FM
Mídia de São Paulo (estado)
Estações de rádio fundadas em 1988